Miedźna est le nom :
 de la gmina de Miedźna, dans le powiat de Pszczyna, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Miedźna, chef-lieu de cette gmina